Гнило́й Ела́нец (Ела́нчик, Яла́нец) () — река на территории Украины, в пределах Бобринецкого района Кировоградской области и Еланецкого, Новоодесского районов Николаевской области. Левый приток реки Южный Буг. Бассейн Чёрного моря.

Описание 
Длина — 103 км, площадь водосборного бассейна — 1235 км², уклон реки 1,3 м/км.

Гнилой Еланец берёт свое начало в селе Варламовка. Течёт по Приднепровской возвышенности. Впадает в Южный Буг к северо-западу от города Новая Одесса.

Летом река часто пересыхает. Построено два водохранилища..

Примечания

Литература 
 Ресурсы поверхностных вод СССР. Описание рек и озёр и расчёты основных характеристик их режима. — Т. 6. Украина и Молдавия. Вып. 1. Западная Украина и Молдавия (без бассейна р. Днестра). — Л., Гидрометеоиздат, 1978. — 172—174 с.

Притоки Южного Буга
Реки Кировоградской области
Реки Николаевской области
Бобринецкий район
Еланецкий район
Новоодесский район